Okręty US Navy o nazwie USS „Wave”

 Pierwszy USS „Wave” (1836) był szkunerem. W służbie w latach 1836-1846.
 Drugi „Wave” był kanonierką. Wszedł do służby w 1863 roku i został przechwycony przez siły Konfederacji w roku 1864 w czasie wojny secesyjnej.
 Trzeci USS „Wave” (SP-1706) był trawlerem rybackim. Został poddany analizie i przeznaczony do służby w US Navy w czasie I wojny światowej jako trałowiec. Rozkazy zostały wydane w 1917 i 1918 roku, ale nigdy nie wszedł do służby.
 Czwarty USS „Wave” (YFB-10) był promem. Wszedł do służby w 1916 roku i skreślono go w 1938 roku.

Wave